Rudolf Allmann ist der Name von

* Rudolf Allmann (Heimatforscher) (1901–1991), deutscher Heimatforscher
 Rudolf Allmann (Kristallograph) (* 1931), deutscher Kristallograph